Појам Пирана може да се односи на:
 Пирана (риба), 
 Пирана (филм из 1978), амерички филм
 Пирана II: Мрешћење, амерички филм
 Пирана (филм из 1995), амерички филм